Мисливий Володимир Андрійович (1946) — український науковець
 Мисливий Сергій Анатолійович (1978)